Loeiz Herrieu ( - ), écrivain français en breton vannetais
 Mathurin Henrio ( - ), adolescent français, plus jeune Compagnon de la Libération

Patronyme breton